Die All England Super Series 2017 im Badminton fanden vom 7. bis zum 12. März 2017 in Birmingham statt. Sie waren die 107. Auflage dieser Veranstaltung.

Austragungsort 
 Barclaycard Arena, Birmingham

Sieger und Platzierte

Qualifikation

Herreneinzel 
  Takuma Ueda -  Thomas Rouxel: 21-14 / 21-10
  Zhao Junpeng -  Sam Parsons: 11-21 / 21-13 / 21-12
  Anthony Ginting -  Sourabh Varma: 21-10 / 14-21 / 22-20
  Ihsan Maulana Mustofa -  Kenta Nishimoto: 21-19 / 13-21 / 21-17
  Lin Yu-hsien -  Lucas Claerbout: 21-16 / 17-21 / 21-16
  Kazumasa Sakai -  Sameer Verma: 21-17 / 21-12
  Lucas Corvée -  Jeon Hyeok-jin: 21-19 / 21-15
  Brice Leverdez -  Fabian Roth: 21-14 / 13-21 / 21-13
  Zhao Junpeng -  Takuma Ueda: 21-19 / 21-15
  Anthony Ginting -  Ihsan Maulana Mustofa: 21-17 / 21-16
  Kazumasa Sakai -  Lin Yu-hsien: 21-10 / 26-24
  Brice Leverdez -  Lucas Corvée: 21-19 / 21-19

Dameneinzel 
  Delphine Lansac -  Lee Chia-hsin: 21-11 / 21-12
  Lyanny Alessandra Mainaky -  Nadia Fankhauser: 21-12 / 21-11
  Airi Mikkelä -  Julie Finne-Ipsen: 21-12 / 19-21 / 21-15
  Fontaine Wright -  Kateřina Tomalová: 21-13 / 21-19
  Mariya Mitsova -  Chloe Birch: 21-14 / 21-17
  Natalia Koch Rohde -  Luise Heim: 21-19 / 21-14
  Fabienne Deprez -  Jordan Hart: 21-18 / 21-18
  Sabrina Jaquet -  Yvonne Li: 21-14 / 21-15
  Delphine Lansac -  Lyanny Alessandra Mainaky: 21-15 / 21-13
  Fontaine Wright -  Airi Mikkelä: 21-10 / 21-10
  Natalia Koch Rohde -  Mariya Mitsova: 21-9 / 10-21 / 21-17
  Fabienne Deprez -  Sabrina Jaquet: 21-18 / 21-17

Herrendoppel 
  Danny Bawa Chrisnanta /  Hendra Wijaya -  Chris Coles /  Gregory Mairs: 21-19 / 21-17
  Jacco Arends /  Ruben Jille -  Terry Hee /  Loh Kean Hean: 18-21 / 21-19 / 21-15
  Liu Cheng /  Zhang Nan -  Jelle Maas /  Robin Tabeling: 21-15 / 21-15
  Raphael Beck /  Peter Käsbauer -  Ben Lane /  Sean Vendy: 21-13 / 19-21 / 21-16
  Martin Campbell /  Patrick MacHugh -  Adam Hall /  Peter Mills: 21-17 / 21-14
  Hiroyuki Endo /  Yuta Watanabe -  Matijs Dierickx /  Freek Golinski: 21-14 / 24-22
  Bastian Kersaudy /  Julien Maio -  Alexander Bass /  Shai Geffen: 21-11 / 21-16
  Peter Briggs /  Tom Wolfenden -  Liao Kuan-hao /  Lu Chia-bin: 21-17 / 21-17
  Jacco Arends /  Ruben Jille -  Danny Bawa Chrisnanta /  Hendra Wijaya: 21-23 / 24-22 / 21-17
  Liu Cheng /  Zhang Nan -  Raphael Beck /  Peter Käsbauer: 21-13 / 21-14
  Hiroyuki Endo /  Yuta Watanabe -  Martin Campbell /  Patrick MacHugh: 21-10 / 21-13
  Peter Briggs /  Tom Wolfenden -  Bastian Kersaudy /  Julien Maio: 21-17 / 21-11

Damendoppel 
  Lin Xiao-min /  Wu Fang-chien -  Jenny Moore /  Victoria Williams: 21-18 / 21-19
  Nadia Fankhauser /  Sannatasah Saniru -  Evie Burbidge /  Elizabeth McMorrow: 21-16 / 21-16
  Ashwini Ponnappa /  Siki Reddy -  Lauren Smith /  Sarah Walker: 21-17 / 16-21 / 24-22
  Cheryl Seinen /  Iris Tabeling -  Linda Efler /  Eva Janssens: 21-16 / 20-22 / 21-15
  Isabel Herttrich /  Carla Nelte -  Payee Lim Peiy Yee /  Lim Peiy Zhean: 21-10 / 21-9
  Bao Yixin /  Yu Xiaohan -  Lisa Kaminski /  Hannah Pohl: 21-13 / 21-4
  Nadia Fankhauser /  Sannatasah Saniru -  Ashwini Ponnappa /  Siki Reddy: 21-15 / 18-21 / 21-18
  Cheryl Seinen /  Iris Tabeling -  Isabel Herttrich /  Carla Nelte: 21-16 / 17-21 / 21-16

Mixed 
  Wang Chi-lin /  Lee Chia-hsin -  Ruben Jille /  Iris Tabeling: 21-12 / 18-21 / 21-10
  Paweł Pietryja /  Aneta Wojtkowska -  Jakub Bitman /  Alžběta Bášová: 21-15 / 21-12
  Ronan Labar /  Audrey Mittelheisser -  Chang Ko-chi /  Chang Hsin-tien: 21-18 / 21-19
  Mark Lamsfuß /  Isabel Herttrich -  Robin Tabeling /  Cheryl Seinen: 21-11 / 21-14
  Wang Yilu /  Huang Dongping -  Ben Lane /  Jessica Pugh: 21-18 / 21-14
  Lee Yang /  Hsu Ya-ching -  Raphael Beck /  Carla Nelte: 21-9 / 21-16
  Nipitphon Puangpuapech /  Jongkolphan Kititharakul -  Søren Gravholt /  Maiken Fruergaard: 21-15 / 21-13
  Wang Chi-lin /  Lee Chia-hsin -  Paweł Pietryja /  Aneta Wojtkowska: 21-13 / 21-11
  Mark Lamsfuß /  Isabel Herttrich -  Ronan Labar /  Audrey Mittelheisser: 21-18 / 19-21 / 21-18
  Wang Yilu /  Huang Dongping -  Lee Yang /  Hsu Ya-ching: 21-11 / 21-14
  Nipitphon Puangpuapech /  Jongkolphan Kititharakul -  Gregory Mairs /  Jenny Moore: 21-14 / 18-21 / 21-10

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei (Champion)
  Jan Ø. Jørgensen (1. Runde)
  Viktor Axelsen (Viertelfinale)
  Son Wan-ho (1. Runde)
  Chen Long (1. Runde)
  Lin Dan (Halbfinale)
  Tian Houwei (Viertelfinale)
  Ng Ka Long (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Dameneinzel

Setzliste 
  Tai Tzu-ying (Champion)
  Carolina Marín (Viertelfinale)
  Sung Ji-hyun (Halbfinale)
  Sun Yu (Viertelfinale)
  Ratchanok Intanon (Finale)
  P. V. Sindhu (Viertelfinale)
  Akane Yamaguchi (Halbfinale)
  Saina Nehwal (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Herrendoppel

Setzliste 
  Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Viertelfinale)
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (1. Runde)
  Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Viertelfinale)
  Chai Biao / Hong Wei (Viertelfinale)
  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champion)
  Li Junhui / Liu Yuchen (Finale)
  Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi (1. Runde)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Halbfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Damendoppel

Setzliste 
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (1. Runde)
  Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (Finale)
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (Halbfinale)
  Chang Ye-na / Lee So-hee (Champion)
  Chen Qingchen / Jia Yifan (1. Runde)
  Luo Ying / Luo Yu (Viertelfinale)
  Huang Dongping / Li Yinhui (1. Runde)
  Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Mixed

Setzliste 
  Zheng Siwei / Chen Qingchen (1. Runde)
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Viertelfinale)
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Viertelfinale)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (1. Runde)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (Champion)
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Finale)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Halbfinale)
  Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Tournament Link

Badminton 2017
2017